Divizia A (1985/1986) – 68. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Steaua Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Gheorghe Hagi, który w barwach klubu Sportul Studenţesc Bukareszt strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii